Lérmontovka (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Lérmontovka (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Lérmontovka (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Lérmontovka (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia